FNC est un sigle qui peut désigner :

 Festival du nouveau cinéma de Montréal ;
 FN FNC (où FNC signifie Fabrique Nationale Carabine), un fusil d'assaut produit par la Fabrique nationale ;
 Fédération nationale des chasseurs ;
 Fédération nationale du cheval ;
 Fédération nationale des cheminots, qui fut à l'origine de la construction de l'autorail X 5600 :
 surnom donné à l'autorail X 5600.
Fédération nationale des contribuables ;
 Fédération nationale catholique ;
 Front national des combattants, parti existant de 1957 à 1958 ;
 forme normale conjonctive, en calcul des propositions ;
 Fnatic équipe esportive ;
 FNC Entertainment (où FNC signifie Fish N Cake), maison de disque sud-coréenne.

FNC est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Madère ou Aéroport International de Madère Cristiano-Ronaldo, un aéroport international portugais, situé sur l'île de Madère.

Code IATA des aéroports